Поленица — многозначный термин:

 Полени́ца (поляни́ца) — дева-воительница в былинах; также былинный герой, богатырь или женщина-богатырь, ватага удальцов.

Топоним 
 Поленица — село в Болгарии.
 Сухая Поленица — деревня в Руднянском районе Смоленской области России.

Примечания

См. также 
 Поленница — сложенные штабелем дрова.
 Поляница (значения)
 Паляница